Rejon pokrowski – jednostka administracyjna obwodu orłowskiego w Rosji
 Rejon pokrowski – jednostka administracyjna obwodu donieckiego na Ukrainie
 Rejon pokrowski – jednostka administracyjna obwodu dniepropetrowskiego na Ukrainie